Filmek
 Iszonyat (Repulsion), 1965-ös angol pszicho-horrorfilm, rendezte Roman Polański
 Iszonyat (Monster), 2008-as amerikai-japán katasztrófafilm, rendezte Eric Forsberg

Zene
 Iszonyat, 2000-ben alakult magyar punkzenei együttes

Jegyzetek